Mikołajówka peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Mikołajówka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Mikołajówka, un village dans la voïvodie de Podlachie